Une savonnerie est une entreprise spécialisée dans la production de savon :
 La savonnerie Pollet, une ancienne entreprise de fabrication d’huile et de savon,
 La savonnerie et parfumerie Bernard, une ancienne entreprise française spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits d'hygiène.
 La Manufacture de la Savonnerie, une manufacture royale de tapisseries située à Paris et faisant actuellement partie de la Manufacture des Gobelins. 

Type d'entreprise